Elena González es el nombre de:

 Elena González, actriz española nacida en 1962.
 Elena González, actriz española nacida en 1991.